Истребитель танков:
 Истребитель танков, или танк-истребитель — то же, что противотанковая САУ.
 Истребитель танков — советский ракетный танк ИТ-1.
 Истребители танков — отряды Красной армии, действовавшие в Великую Отечественную войну.